Belton kan syfta på:

 Belton, Leicestershire, England
 Belton, Missouri, USA
 Belton, Norfolk, England
 Belton, North Lincolnshire, England
 Belton, South Kesteven, England
 Belton and Manthorpe, England
 Belton, Texas, USA
 Belton-in-Rutland, England